Bélgica puede referirse a:

 Bélgica, país de Europa.
 Estados Unidos de Bélgica, antiguo nombre del país europeo.
 Galia Bélgica, provincia romana.
 Estación de Bélgica, del tren ligero de Madrid.
 (1052) Belgica, asteroide.